Даниэ́ль Паре́хо Муньо́с (; 16 апреля 1989, Кослада, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Вильярреал» и сборной Испании.

Клубная карьера 
Воспитанник мадридского «Реала», в системе подготовки которого оказался в 14-летнем возрасте. В сезоне 2006/07 дебютировал в Сегунде в составе «Кастильи» (провёл 4 матча, забил 1 гол). Там же он провёл и следующий сезон, а в августе 2008 года отправился в аренду в «Куинз Парк Рейнджерс», где за половину сезона 2008/09 сыграл 18 матчей (в том числе 14 в чемпионате). 1 января 2009 года Парехо был отозван из «КПР» вследствие травм Рубена де ла Реда и Мамаду Диарры.

15 февраля 2009 года Даниэль Парехо впервые сыграл за «Реал» в матче чемпионата Испании против хихонского «Спортинга».

В июле 2009 года Даниэль Парехо стал игроком «Хетафе». Дебютировал в новой для себя команде 30 августа 2009 года в первом туре чемпионата Испании против «Расинга». 25 октября 2009 года забил свой первый гол в Примере (в ворота «Атлетика»), а 25 марта 2010 года огорчил и своего бывшего партнёра по «Реалу» Икера Касильяса.

Летом 2011 года Парехо переходит в «Валенсию». Сумма трансфера составила около 6 млн евро. Дебютировал в составе «летучих мышей» 13 сентября 2011 года, в матче Лиги Чемпионов против бельгийского «Генка». Даниэль провёл на поле 74 минуты, после чего был заменён.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Испании. Участник юношеского чемпионата Европы 2007 (до 19 лет). В финале против команды Греции забил победный гол. Участвовал в чемпионате мира среди юношей (до 20 лет) 2009 года, молодёжном чемпионате Европы 2011.

27 марта 2018 года дебютировал в составе основной сборной Испании, выйдя на замену в товарищеском матче против Аргентины (6:1). 23 марта 2019 года впервые сыграл в официальном матче в составе сборной в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Норвегии (2:1) на «Месталье».

Достижения 
 Сборная Испании
 Чемпион Европы среди юношей: 2007
 Чемпион Европы среди молодёжи: 2011

 «Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 2018/19

 «Вильярреал»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2020/21

Статистика 
По состоянию на 31 августа 2020 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Валенсии»
 Профиль на сайте сборной Испании по футболу

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Вильярреал»